Heesen ist der Familienname folgender Personen:
 Anke te Heesen (* 1965), deutsche Museologin
 Bernd Heesen (* 1964), deutscher Professor für Wirtschaftsinformatik
 Jessica Heesen, Philosophin und Medienethikerin
 Julia Heesen (* 1976), deutsche Juristin und politische Beamtin
 Martha Heesen (* 1948), niederländische Kinderbuchautorin
 Peter Heesen (* 1947), ehemaliger Bundesvorsitzender des deutschen Beamtenbundes
 Thomas von Heesen (* 1961), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ulrich von Heesen, Rollenname von Dietrich Hollinderbäumer in der heute-show

Heesen bezeichnet:
 Frans-Heesen-Stadion, Fußballstadion in der niederländischen Gemeinde Oss
 Heesen (Hilgermissen), einen Ortsteil der Gemeinde Hilgermissen, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Heesen (Wulsbüttel), einen Ortsteil von Wulsbüttel in der Gemeinde Hagen im Bremischen, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

Siehe auch:
 Heessen
 Heeßen
 Heese